est une expression anglaise signifiant « en public à Londres ». Elle peut faire référence à :

 , album d' sorti en 1978 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti en 1973 ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1982 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en 1978 ;
 , album d' sorti en 2008 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 1984 ;
 , album de  sorti en 1989 ;
 Live in London, album de  sorti en  ;
 Live in London, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1977 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1985 ;
 , album de  sorti en 1993 ;
 , album de  sorti en 1981 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Yann Tiersen sorti en 2014.
 , album de  sorti le .